Bert Bouma (1964) is een Nederlands scenarioschrijver. Na twee studies: Communicatiewetenschap en Bedrijfskunde, begon Bouma zijn schrijfcarrière in 1993 met een script voor 12 steden, 13 ongelukken en schreef sindsdien vele afleveringen van onder andere De Geheime Dienst, Ernstige Delicten (VARA) en Hotnews.nl.
Daarnaast ontwikkelde hij onder meer de psychologische thriller Cold (in het kader van North by Northwest, een MEDIA-programma voor speelfilmontwikkeling). 

Samen met Jan Bernard Bussemaker schreef hij het single play Bruno & Violet (regie Nicole van Kilsdonk), onderdeel van de Enneagram-filmreeks van de KRO, en de speelfilm Bloedbroeders (regie Arno Dierickx), die meerdere prijzen mocht ontwikkelen. In 2009 schreef hij de telefilm Sekjoeritie (regie Nicole van Kilsdonk), en in 2015 schreef Bouma de telefilm Fake (film uit 2016) (regie Thomas Acda) met Jan Harm Dekker. In 2021 won Bouma samen met regisseur Sander Burger het Gouden Kalf voor zijn scenario van de film De veroordeling over de Deventer Moordzaak, waarvoor tweetal in 2022 eveneens een Zilveren Krulstaart ontving. Bouma is eveneens bestuurslid van de vereniging voor scenarioschrijvers, Netwerk Scenarioschrijvers.  

Bouma was van 2013 tot 2017 schrijver voor de serie en film van Heer & Meester, die hij samen met Eva Castillo-Aben zou schrijven , maar uiteindelijk werd de film geschreven door Jochum ten Haaf en Mischa Alexander Heer & Meester (film). Dit was hetzelfde als het feit dat hij voor het zevende seizoen van Dokter Tinus zou schrijven , wat er nooit is gekomen. Sinds 2010 is Bouma verbonden aan het schrijversteam van Flikken Maastricht, waar hij jaarlijks 1, 2 afleveringen voor schrijft. Net als Flikken Rotterdam waar hij sinds 2017 jaarlijks één of meerdere afleveringen schrijft. In de afleveringen van Heer & Meester, Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam snijdt Bouma thema's aan die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden vanuit een fictieve invalshoek, zoals: 

De affaire Dominique Strauss-Kahn (Flikken Maastricht S7 A3 de Spin, 2013)  

De moord op Derk Wiersum (Flikken Rotterdam S5 A6 Rechtsstaat, 2021)  

Het verblijf van Julian Assange op het Consulaat van Ecuador in Londen (Flikken Rotterdam S3 A2 Diplomatiek, 2018) 

Het verhaal van Michaël C. de Jong en Meike Wittermans, als gevolg van de Deventer moordzaak (Flikken Maastricht S12 A4 Cold Case, 2018) 

Freddy Heineken als producent van de film Als twee druppels water met zijn minnares Nan Los in de hoofdrol (Heer & Meester, S2 A7 Ontvoerd)  

Nederlands scenarioschrijver